Atlantic Branch, een spoorweg
Atlantic Division (NBA)
Atlantic Division (NHL)
Een van de twee divisies in de Atlantic Coast Conference